Patrick Faber (ur. 1964) – holenderski hokeista na trawie, medalista olimpijski z Seulu
 Patrick Faber (ur. 1978) – belizeński polityk, minister edukacji, młodzieży i sportu Belize